Сен-Прие́ст () — название нескольких коммун во Франции:

  — коммуна в департаменте Ардеш, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест — коммуна в департаменте Крёз, регион Новая Аквитания.
 Сен-Приест — коммуна в Лионской метрополии, регион Овернь — Рона — Альпы.

Составные названия 
  () — коммуна в департаменте Луара, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест-ан-Мюра () — коммуна в департаменте Алье, регион Овернь — Рона — Альпы.
  () — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест-д’Андло () — коммуна в департаменте Алье, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест-де-Жимель  () — коммуна в департаменте Коррез, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом, регион Овернь — Рона — Альпы.
  () — коммуна в департаменте Луара, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест-ла-Марш () — коммуна в департаменте Шер, регион Центр — Долина Луары.
 Сен-Приест-ла-Плен () — коммуна в департаменте Крёз, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Луара, регион Овернь — Рона — Альпы.
  () — коммуна в департаменте Луара, регион Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Приест-ла-Фёй () — коммуна в департаменте Крёз, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Дордонь, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Верхняя Вьенна, регион Новая Аквитания.
 Сен-Приест-Палю () — коммуна в департаменте Крёз, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Верхняя Вьенна, регион Новая Аквитания.
  () — коммуна в департаменте Верхняя Вьенна, регион Новая Аквитания.